Було̀н Биянку̀р () е югозападното предградие на Париж, което има административен стаут на община в подпрефектурата на департамент О дьо Сен, регион Ил дьо Франс. На територията му от прибл. 6 кв. км. живеят около 111 000 души към 2012 г.

В общината се съчетават скъпи имоти, в близост до Булонския лес и Сена, както и промишлена зона за автомобилостроителна (заводите „Рено“), самолетостроителна, металообработваща, химическа, дървообработваща и парфюмерийна промишленост.

В градското гробище е гробът на Мина Тодорова, любимата на поета Пейо Яворов.

Известни личности 
 Родени в Булон Биянкур
 Майкъл Вартан (р. 1968), актьор
 Анна Гавалда (р. 1970), писателка
 Лесли Карон (р. 1931), актриса
 Жан-Франсоа Копе (р. 1964), политик
 Марк Леви (р. 1961), писател
 Патрик Модиано (р. 1945), писател, нобелист
 Сесилия Сиганер-Албениз (р. 1957), първа дама

 Погребани в Булон Биянкур
 Мина Тодорова (1890 – 1910), любимата на поета Пейо Яворов

Външни препратки 
 Официален сайт на град Булон Биянкур